Се Фэй:
 Се Фэй (1932—1999) — китайский политик, член Политбюро ЦК КПК (1992—1999).
 Се Фэй (род. 1942) — китайский кинорежиссёр.